Alexander Minajew (russisch Александр Минаев) ist der Name folgender Personen:
 Alexander Anatoljewitsch Minajew (* 1942), sowjetischer Metallurg und Hochschullehrer 
 Alexander Semjonowitsch Minajew (* 1964), sowjetischer Musiker und Moderator